Ермагамбетов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Ермагамбетов, Балекеш (1891—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Ермагамбетов, Карабек (1918—1957) — Герой Социалистического Труда.